Koornmarkt (Almelo)
Koornmarkt (Delft)
Koornmarkt (Dokkum)
Koornmarkt (Kampen)
Koornmarkt (Tiel)